Khukhan (în ) este un district (Amphoe) din provincia Sisaket, Thailanda, cu o populație de 148.066 de locuitori și o suprafață de 914,309 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 22 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 279 de sate (muban).

Amphoe în provincia Sisaket